Петропавловка-2 — упразднённая деревня в Ирбейском районе Красноярского края в составе Усть-Каначульского сельсовета. Упразднена в 2021 г.

География 
Находится в примерно в 26 километрах по прямой на север-северо-запад от районного центра села Ирбейское.

Климат 
Климат резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18,3 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −21,1 °C (абсолютный минимум — −60 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 90 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм, из которых 367 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 170 дней.

История 
Основано в 1901 году. В 1926 году учтено 628 жителей, преимущественно украинцев

Население 

Постоянное население не было учтено как в 2002 году, так и в 2010.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Ирбейского района